Лошево:

Россия 
 Лошево — деревня в Думиничском районе Калужской области.
 Лошево — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Лошево — озеро в Бокситогорском районе Ленинградской области.